Strâmbu se poate referi la mai multe localități din România:

 Strâmbu, o localitate din județul Cluj;
 Lunca, o localitate din comuna C.A. Rosetti, județul Buzău, denumită în trecut Strâmbu;
 Izvoru, o localitate din comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița, denumită în trecut Strâmbu;
 Ulmetu, o localitate din comuna Vârfuri, județul Dâmbovița, denumită în trecut Strâmbu.

Vezi și 
 Râul Strâmbu (dezambiguizare)
 Râul Strâmba (dezambiguizare)

Toponime românești